Бережок Олександр Костянтинович ( 14 червня 1979 року, Миколаїв) — актор, телеведучий, сценарист.
 Бережок — село в Україні, у Турківському районі Львівської області.
 Бережок (Бокситогорський район) — присілок Бокситогорського району Ленінградської області Росії.
 Червоний Бережок (біл. вёска Красный Бережок) — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь.
 Бережок (Вілейський район) — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь.
 Бережок Григорій Карпович (2 (15) березня 1908 — 2 липня 1994) — радянський військовик часів Другої світової війни, капітан.